Las Toscas puede referirse a:

 Las Toscas, ciudad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 Las Toscas, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
 Las Toscas, localidad del partido de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Las Toscas, estero que atraviesa de la ciudad de Chillán, Chile
 Las Toscas, balneario de la Costa de Oro de Canelones, Uruguay;
 Las Toscas, localidad del departamento de Tacuarembó, Uruguay;
 Las Toscas, entidad de población del municipio de San Sebastián de La Gomera, España;
 Las Toscas, entidad de población del municipio de Santa Cruz de La Palma, España;
 Las Toscas, entidad de población del municipio de Tegueste, España.